DXI steht für:
 römische Zahlzeichen für 511

D XI steht für:
 Bayerische D XI, königlich-bayerische Dampflok

D.XI steht für:
 Albatros D.XI, deutsches Militär-Testflugzeug
 Fokker D.XI, niederländisches Militärflugzeug
 Pfalz D.XI, deutsches Militärflugzeug
 Roland D.XI, deutsches Militärflugzeug der Luftfahrzeug-Gesellschaft

DXi steht für:
 DXi (DirectX Instrument), Plugin- und Protokollstandard für Software

Siehe auch:
 D11

Abkürzung